Kenwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Kenwood – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Kenwood – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Kenwood Corporation – japoński producent sprzętu elektronicznego
 Kenwood Limited – brytyjski wytwórca kuchennego sprzętu AGD